Torpedo-Gruppe bezeichnet

 Torpedo Gruppe, eine im Automobilhandel tätige Unternehmensgruppe
 Torpedo-Gruppe (Vasenmaler), eine Gruppe antiker apulisch-griechischer Vasenmaler des rotfigurigen Stils